Скалисте — село, Новоорський район, Оренбурзька область, Росія
 Скалисте — село, Бахчисарайський район, АР Крим, Україна